Jungheinrich steht für:

 Jungheinrich, deutsches Maschinenbauunternehmen

Jungheinrich ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Jungheinrich (1899–1968), deutscher Unternehmer
 Hans-Klaus Jungheinrich (1938–2018), deutscher Musikpublizist und Buchautor